Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1982 года прошли с 7 по 18 августа в Гаване, Куба. В соревнованиях приняло участие 2420 спортсменов.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
1982 год в спорте
1980-е годы на Кубе
Август 1982 года
Международные спортивные соревнования в Гаване